Pęgów (Neder-Silezië) - plaats in Woiwodschap Neder-Silezië, Polen
 Pęgów (Łódź) - plaats in Woiwodschap Łódź, Polen